Juju, Jujú eller Jūjū kan syfta på:

 Juju, Rotuma – en provins i Fiji
 Juju (fetischism) – en västafrikansk religion
 Juju (genre) – en nigeriansk musikstil
 Juju (musikalbum) – ett musikalbum av Siouxsie and the Banshees från 1981 
 JuJu Records – ett skånskt skivbolag
 Black Juju – den femte EP:n av det svenska death metal-bandet Entombed från 1999
 Khāneqāh Jūjū – en ort i Iran
 Lac Juju – en sjö i Kanada

Sea även
 Jujubee